Huaral puede estar haciendo referencia a:

 a la Provincia de Huaral;
 a la ciudad de Huaral; o
 al Distrito de Huaral.